Јањина се може односити на:

 Јањина (Грчка), град у Грчкој
 , општина у Грчкој
 Јањина (округ), округ у Грчкој
 Јањина (Хрватска), насеље у Хрватској
 Општина Јањина (Хрватска), општина у Хрватској
 Јањина (острво), острво у Грчкој
 , река у Босни и Херцеговини